CherryPy (
«ЧерриПай», игра слов:  — «вишнёвый пирог») — объектно-ориентированный веб-фреймворк, написанный на языке программирования Python. Спроектирован для быстрой разработки веб-приложений для сети Интернет. Представляет собой надстройку над HTTP-протоколом, но остаётся на низком уровне и не выходит за рамки требований RFC 2616.

CherryPy может выступать в качестве самостоятельного веб-сервера или работать под управлением другого серверного приложения, поддерживающего протокол WSGI. CherryPy не занимается такими задачами, как обработка шаблонов для вывода данных, доступ к базе данных, авторизация пользователя. Фреймворк расширяется за счёт фильтров, простых интерфейсов, состоящих из семи функций, которые вызываются в определённых точках процесса обработки запросов/ответов.

CherryPy является главным компонентом TurboGears.

«Pythonic style»-интерфейс 
Одной из целей основателя проекта Реми Делона было сделать CherryPy максимально соответствующей принципу «pythonic style». Это позволило разработчикам использовать фреймворк как любой обычный модуль Python и не думать об особенностях веб-программирования.

Для примера, так выглядит стандартный Hello World в СherryPy 3:

import cherrypy

class HelloWorld(object):
    @cherrypy.expose
    def index(self):
        return "Hello World!"

cherrypy.quickstart(HelloWorld())

Примечания

Ссылки 
 Сайт CherryPy 
 Сравнение каркасов веб-приложений

Библиотеки Python
Веб-фреймворки на Python
Программное обеспечение с лицензией BSD
Свободные библиотеки программ
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Статьи с примерами кода Python
Свободное кроссплатформенное программное обеспечение